Grass Court Championships Berlin 2022 var en tennisturnering for kvinder, der blev spillet udendørs på græsbaner i Lawn Tennis Tournier Club "Rot-Weiß" e.V. Berlin i Berlin, Tyskland i perioden 13. - 19. juni 2022. Det var den anden udgave af Grass Court Championships Berlin, og turneringen var del af WTA Tour 2022 i kategorien WTA 500. På grund af et sponsorat afvikledes turneringen under navnet bett1open.

Damesingletitlen blev vundet af Ons Jabeur, som i finalen besejrede Belinda Bencic, der opgav ved stillingen 6-3, 2-1 til Jabeur på grund af en ankelskade, som hun pådrog sig i slutningen af første sæt. Jabeur vandt dermed sin tredje titel i sin karriere på WTA Tour, og det var hendes anden turneringssejr i 2022 efter at hun tidligere på sæsone havde vundet Madrid Open. Det var ligeledes hende anden turneringssejr på græs, idet hun tidligere havde vundet Birmingham Classic 2021. Resultatet medførte, at tuneseren avancerede fra 4.- til 3.-pladsen på WTA's verdensrangliste, hvilket var ny personlig rekord. Den forsvarende mester, Ljudmila Samsonova, tabte i kvartfinalen til Veronika Kudermetova.

I damedoubleturneringen sejrede Storm Sanders og Kateřina Siniaková efter finalesejr på 6-4, 6-3 over Alizé Cornet og Jil Teichmann, og den australsk-tjekkiske duo vandt dermed deres første WTA-titel som makkere. Det var Sanders' fjerde turneringssejr i double på WTA Tour, mens Siniaková samtidig nåede op på 17 WTA-doubletitler, og hun havde vundet sine seneste otte doublefinaler i træk.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum andrager € 611.210, hvilket er en stigning på ? % i forhold til den foregående turnering i 2021.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 24 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 16. maj 2021 (fire uger før turneringens start).
 to spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 seks spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 bett1open  
 WTA - Berlin 2022

Noter 

2022
WTA Tour 2022